Pervez kan som auktorsförkortning betyda:

 Ahmad Pervez
 Omkar Pervez

Robotskapade auktorsförkortningar